

Hoofdlinie
 Rudolf I van Habsburg (985/990-1064), graaf uit het huis Habsburg 
 Rudolf II de Goedige (? -1232), graaf van Habsburg
 Rudolf III de Zwijgzame (? -1249), graaf van Habsburg-Laufenburg als Rudolf I.
 Rudolf IV van Habsburg, graaf van Habsburg (1239-1291) en als Rudolf I Duits rooms-koning (1273-1291)
 Rudolf II (1552-1612), koning van Bohemen (1576-1611), Hongarije (1576-1608) en Rooms-Duits keizer (1576-1612)

Habsburg-Laufenburg
 Rudolf II van Habsburg-Laufenburg (? - 1293), bisschop van Konstanz (1274-1293)
 Rudolf III van Habsburg-Laufenburg (1270-1314), graaf van Habsburg-Laufenburg
 Rudolf IV van Habsburg-Laufenburg (1322-1383), graaf van Habsburg-Laufenburg